Rosny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rosny-sur-Seine, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Rosny-sous-Bois, departementet Seine-Saint-Denis i regionen Île-de-France,